Japans armé kan avse:
 Kejserliga japanska armén – namnet på Japans landbaserade armé från 1867 till 1945
 Japans markbaserade självförsvarsstyrkor – grenen inom Japans självförsvarsstyrkor som ansvarar för landets markbaserade militäroperationer 1954–